Herrdubbelturneringen vid Australiska öppna i tennis 2008.

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Undre halvan

Sektion tre

Sektion fyra

Slutspel

Teckenförklaring 
 WC = Wild card
 Q = Kvalificerad via kvalturneringen
 u = uppgivet
 wo = walk over

Australiska öppna 2008